Високо — город, центр одноимённой общины в центральной части Боснии и Герцеговины с населением 17 000 человек. Он расположен на пути между Зеницей и Сараево. Високо лежит на реке Босне, при впадении в неё реки Фойничка, в Зеницко-Добойском кантоне Федерации.


История 

Когда-то область вокруг Високо была центром средневекового Боснийского государства.

В период османского владычества город Високо основал Аяс-бег.

После присоединения Боснии к Австро-Венгерской империи архитектура города по-прежнему тяготела к восточным традициям, как это было прежде, при турецком правлении.

В составе Королевства сербов, хорватов и словенцев Високо не получил должного развития, а во время Второй мировой войны город почти не пострадал.

По-настоящему город стал развиваться во время существования республики Югославия. Последующая за развалом этого государства война не затронула Високо, который оставался под контролем армии Боснии и Герцеговины до самого окончания конфликта.

Сегодняшний Високо — город с богатой историей и культурными традициями, но его экономика понесла значительный ущерб вследствие недавних вооружённых конфликтов.

Население

Достопримечательности 
На окраине города расположены возвышенности правильной треугольной формы (так называемые «Боснийские пирамиды»), которые согласно маргинальным теориям имеют искусственное происхождение. Интерес к ним связан с публикациями псевдоархеолога Семира Османагича. В 2010 году вышел художественный фильм на тему боснийских пирамид — «Похороненная страна», совместное производство США, Великобритании и Боснии и Герцеговины.

Топографические карты

Примечания 

Столицы средневековой Боснии
Города Федерации Боснии и Герцеговины